LAnauroch est un désert de sable au nord de Féérune, dans les Royaumes oubliés.

Géographie 

Le désert de l'Anauroch s'étend depuis le Grand Glacier au nord, jusqu'au Cormyr au sud. À l'est, il est limité les Vaux et la région de la Mer de Lune, tandis qu'à l'ouest, les Marches d'Argent et la Haute-Forêt lui font barrage. Vaste étendue de sable et de roche, le désert de l'Anauroch progresse continuellement.

Cette étendue inhospitalière est habitée et parcourue par des bédouins et des aventuriers, et accueille la cité de Pénombre, cité nethérisse qui avait basculé dans le demi-plan de l'Ombre pour éviter le sort de Nethéril.

Histoire 

L'Anauroch n'a pas toujours été un désert. Autrefois, une mer intérieure appelée la Mer Étroite occupait sa partie nord et de vastes prairies s'étendaient entre les montagnes et accueillaient l'empire de Néthéril, une puissante contrée de magiciens. Ceux-ci maîtrisaient la magie à un niveau extrême, au point que l'usage qu'il en faisait privait les phaerimms de la magie qui constituait leur nourriture (les phaerimms sont de puissantes créatures magiques qui vivent dans le sous-sol de l'Anauroch). Au bord de l'extinction, les phaerimms lancèrent de puissants sorts de flétrissure qui drainèrent l'eau et la vie du territoire de la nation nétherisse et transformèrent celui-ci en un hostile désert magique.

La guerre qui s'ensuivit se termina tragiquement du fait de l'archimage Karsus, qui dans un effort désespéré pour sauver sa nation lança le plus puissant des sorts jamais créés, lui permettant de voler les pouvoirs de Mystryl, la déesse de la Magie. Son corps fut incapable de supporter l'afflux de puissance, et Mystryl dut se sacrifier pour préserver la Toile, renaissant sous la forme d'une nouvelle déesse, Mystra. Durant ce changement, toute magie cessa subitement de fonctionner et l'empire de Nethéril et ses cités volantes chutèrent. Ce fut la fin de l'empire de Néthéril, et l'exode pour les survivants de trois cités volantes que Mystra eut le temps de sauver. Certains fondèrent les royaumes d'Anaurie, Asram et Hlondath, qui furent engloutis par le désert durant les siècles qui suivirent. D'autres partirent vers le sud et fondèrent l'Halruaa.

Les phaerimms furent emprisonnés par les sharns, mais il semblerait que de nouveaux événements, notamment le retour des Reflets de la cité de Pénombre, soient en train de bousculer le peu d'ordre établi.

Région des Royaumes oubliés